Нес има више значења:
 Нес (створење), створење за које се говори да живи у језеру Лох Нес
 Лох Нес, језеро у Шкотској, Уједињено Краљевство
 , општина на Фарским Острвима, на острву Ејстурој
 , село у општини Нес
 Округ Нес (Канзас), округ у савезној држави Канзас, САД
 Нес Сити (Канзас), град у округу Нес
 Нес кафа, бренд инстант кафе 
 Нес радио, радио-станица из Бањалуке